Lapworth ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Lapworth (1872–1941), schottischer Chemiker
 Charles Lapworth (1842–1920), englischer Geologe

Der Name Lapworth ist auch:
 Lapworth (Warwickshire), Ort in England

Siehe auch:
 Lapworth Cirque, Bergkessel im Coatsland, Antarktika
 Lapworth Medal